D’Arienzo oder d’Arienzo oder ist der Familienname folgender Personen:
 Juan D’Arienzo (1900–1976), argentinischer Musiker
 Nicola D’Arienzo (1842–1915), italienischer Komponist und Musikschriftsteller